Zuluaga ist der Familienname folgender Personen:

 Fabiola Zuluaga (* 1979), kolumbianische Tennisspielerin
 Francisco Zuluaga (1929–1993), kolumbianischer Fußballspieler
 Luz Marina Zuluaga (1938–2015), kolumbianische Schönheitskönigin
 Marcos Zuluaga Arteche (1919–2002), spanischer katholischer Geistlicher, Weihbischof in Darién